

Patronyme

Jean-François Viars (1975-), joueur français de rugby, frère de Sébastien.
Kristina Valada-Viars (?-), actrice de cinéma et de théâtre américaine.
Sébastien Viars (1971-), international français de rugby à XV.
Patronyme français
Homonymie de patronyme